Il doppio del torneo di tennis Brunei Challenger 1992, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Owen Casey e Donald Johnson che hanno battuto in finale Filip Dewulf e Tom Vanhoudt 6-2, 6-3.

Teste di serie

 Jamie Morgan /  Roger Rasheed (primo turno)
 Xavier Daufresne /  Dick Norman (semifinali)

 Filip Dewulf /  Tom Vanhoudt (finale)
 Daniel Nestor /  Paul Wekesa (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Brunei Challenger 1992